Луис Рафаэль Санчес (, 17 ноября 1936, Умакао) — пуэрто-риканский писатель.

Биография 
Учился в университете Пуэрто-Рико (1956—1960), получил степень бакалавра изящных искусств. В период учебы писал для радио, дебютировал как драматург на сцене университетского театра (1958), сам играл в театре. Затем по стипендии изучал литературное мастерство в Колумбийском университете. В конце 1950-х дебютировал также как новеллист.

Снова получив стипендию, окончил магистратуру Нью-Йоркского университета (1963). В 1976 защитил докторскую диссертацию по литературоведению в Мадридском университете Комплутенсе. По стипендии Гуггенхайма жил и работал в Рио-де-Жанейро (1979) и в Берлине (1985). В 1996 Карлос Фуэнтес и Габриэль Гарсиа Маркес пригласили его занять кафедру имени Хулио Кортасара в университете Гвадалахары. Выступал с лекциями во многих университетах мира.

Член национальной Партии независимости.

Творчество 
Наиболее известен драмой «Страсти по Антигоне Перес» (пост. 1968, по биографии политической активистки Пуэрто-Рико Ольги Вискаль Гарриго) и экспериментально-игровым романом La guaracha del Macho Camacho (1976), оба произведения позднее были переведены на многие языки.

Произведения 
 Ожидание/ La espera (1958, драма)
 Cuento de la cucaracha viudita (1959, драма)
 Ангелы устали/ Los ángeles se han fatigado (1960, драма)
 Farsa del amor compradito (1960, драма)
 Sol 13, interior (1961, драма)
 Желчь наша насущная/ La hiel nuestra de cada día (1962, драма)
 O casi el alma (1965, драма)
 En cuerpo de camisa (1966, новеллы)
 La pasión según Antigona Pérez (драма, пост. 1968)
 La guaracha del Macho Camacho (1976, роман)
 Fabulación e ideología en la cuentística de Emilio S. Belaval (1979, на материале диссертации)
 Quíntuples (1985, драма)
 Как важно быть Даниэлем Сантосом/ La importancia de llamarse Daniel Santos (1988, роман о знаменитом пуэрто-риканском исполнителе болеро и сальсы)
 La guagua aérea (1994, путевые записки, экранизированы: )
 No llores por nosotros Puerto Rico (1997, сб. эссе)
 Devórame otra vez (2005, сб. эссе)
 Indiscreciones de un perro gringo (2007, роман)

Признание 
Почетный профессор Университета Пуэрто-Рико и Нью-Йоркского университета. Почётный член Пуэрто-риканской Академии испанского языка. Лауреат ряда латиноамериканских премий.

Примечания

Литература 
 Barradas E. Para leer en puertorriqueño: acercamiento a la obra de Luis Rafael Sánchez. Río Piedras: Editorial Cultural, 1981
 Colón Zayas E. El teatro de Luis Rafael Sánchez: códigos, ideología y lenguaje. Madrid: Editorial Playor, 1985
 Waldman G. Luis Rafael Sánchez: pasión teatral. San Juan de Puerto Rico: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1988
 Figeroa A.J. La prosa de Luis Rafael Sánchez: texto y contexto. New York: P. Lang, 1989
 Vázquez Arce C. Por la vereda tropical: notas sobre la cuentística de Luis Rafael Sánchez. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1994
 The demythologization of language, gender, and culture and the re-mapping of Latin American identity in Luis Rafael Sanchez’s works/ Elba D. Birmingham-Pokorny, ed. Miami: Ediciones Universal, 1999
 Perivolaris J. Puerto Rican cultural identity and the work of Luis Rafael Sanchez. Chapel Hill: U.N.C. Department of Romance Languages, 2000
 Nouhaud D. Luis Rafael Sánchez: dramaturge, romancier et essayiste porto-ricain. Paris: L’Harmattan, 2001
 Maeseneer R. de, Mercado Rodríguez S. Ocho veces Luis Rafael Sánchez. Madrid: Editorial Verbum, 2008

Ссылки 
 Биография, фото на сайте Национального фонда народной культуры Пуэрто-Рико 
  Биография, фото

Писатели Пуэрто-Рико
Драматурги Пуэрто-Рико
Эссеисты Пуэрто-Рико
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Комплутенсе
Эссеисты по алфавиту